Валерий Александрович Лебедев (22 октября 1941 — 17 октября 2020) — советский инженер-электрик, гендиректор Красноярского горно-химического комбината (1989—1999), в 1993 году — народный депутат России.

Биография 
Родился 22 октября 1941 г. в д. Каблуково Ильинского района Ивановской области.

Окончил семилетнюю школу (1956), Ивановский энергетический техникум, Красноярский политехнический институт (1968, заочно) и аспирантуру Московского энергетического института (1981).

В 1960-е гг. электромонтер ТЭЦ гидрохимического завода.

С 1968 г. работал на Горно-химическом комбинате (Железногорск): дежурный инженер-электрик, начальник электроцеха ТЭЦ, старший дежурный инженер, начальник смены, главный инженер ТЭЦ.

В 1979—1989 гг. заместитель директора ГХК. В1989-1994 гг. директор, с 1995 г.- генеральный директор государственного предприятия «Красноярский горно-химический комбинат».

25 апреля 1993 г. избран народным депутатом РФ от Красноярского национально-территориального округа N 19.

В 1999—2002 гг. — заместитель министра атомной промышленности РФ.

В 2003 г. вернулся на Красноярский горно-химический комбинат в качестве заместителя генерального директора по развитию.

Кандидат технических наук, доцент Красноярского государственного университета.

Награждён орденом Почёта (2000).

Семья: жена, двое детей.

Примечания

Источники 
 http://newslab.ru/info/dossier/lebedev-valerij-aleksandrovich
 Валерий Александрович Лебедев. Ни дня без познаний [Текст] / Елена Козлова. — Москва : ИздАТ, 2015. — 215 с., [16] л. ил., цв. ил., портр. : ил., портр.; 22 см. — (Творцы ядерного века).; ISBN 978-5-86656-278-7 : 200 экз.